Benchmark (ekonomia) – wskaźnik gospodarczy
 Testowanie wzorcowe (ang. benchmark) – test wzorcowy sprzętu lub oprogramowania
 benchmark.pl – strona internetowa
 Benchmarking inaczej badania porównawcze lub analiza porównawcza
 Reper – znak geodezyjny